Montrose Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Montrose Township (Arkansas)
 Montrose Township (Iowa)
 Montrose Township (Michigan)
 Montrose Township (North Dakota)
 Montrose Township (South Dakota)